

Personnalités 
 Lagos, général macédonien, père du pharaon d'Égypte Ptolémée  ;
 Lagos, fils de Ptolémée  ;
 Panagiótis Lagós (1985- ), est un footballeur grec ;
 Ricardo Lagos (1938- ), élu président de la République du Chili en 1999 ;
 Edith Lagos (1962-1982), membre du Sentier lumineux ;

Toponymes 
en Espagne :
Lagos, enclave de la commune de Vélez-Málaga, dans la province de Malaga, en Andalousie ;
Lagos, enclave de la commune de Vélez de Benaudalla, dans la province de Grenade, en Andalousie ;
en France :
Lagos, commune située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine ;
au Nigeria :
Lagos, plus grande ville et ancienne capitale du Nigeria ;
l'État de Lagos, un des trente-six États fédérés du Nigeria ;
au Portugal :
 Lagos, ville et municipalité du district de Faro et de la région de l'Algarve ;
 Lagos, vin portugais d'origine contrôlée produit dans cette ville
Lagos da Beira, paroisse civile dépendant de la municipalité d'Oliveira do Hospital, située dans le district de Coimbra et la région Centre.
en Grèce :
Lagos, enclave de la commune de Didimotycho, située dans la région d'Évros  ;
Lagos, enclave de la commune de Minoas Pediadas, Crête
Porto-Lagos, enclave de la commune d'Avdira, région de Xanthi
au Mexique :
Lagos de Moreno, ville et municipalité de l'État de Jalisco ;
au Chili : 
Los Lagos, ville et municipalité de la région de Los Rios ;
Général Lagos, ville et municipalité de la région d'Arica et Parinacota ;
en Argentine :
Tres Lagos, commune de la Province de Santa-Cruz ;
Général Lagos, commune de la Province de Santa-Fé ;
en Colombie :
Lagos del Dorado, Village de la région de Guaviare ;

Acronyme 
 Latin and American Algorithms, Graphs and Optimization Symposium, conférence scientifique dont le sigle est LAGOS

Voir aussi
 ,

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme